Open 13 2012 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Open 13 rozgrywany w dniach 20–26 lutego 2012 roku w Marsylii na kortach twardych w hali o puli nagród 512 750 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 we Francji